Périers est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Périers, commune française du département de la Manche en région Normandie ;
 Périers-en-Auge, commune française du département du Calvados en région Normandie ;
 Périers-sur-le-Dan, commune française du département du Calvados en région Normandie.

Patronyme 

 Bonaventure des Périers (ca. 1510 - 1543 ou 1544), poète, conteur, traducteur et éditeur français.

Patronyme français
Toponymie française